San Rafael, nom espagnol de Raphaël, est un nom de lieu commun dans les pays où l'espagnol est ou a été parlé. Il peut désigner :

Toponymes

Argentine 
 San Rafael, localité argentine située dans la province de Mendoza ;
 Département de San Rafael, localité argentine située dans la même province.

Chili 
 San Rafael, municipalité chilienne située dans la province de Talca.

Colombie 
 San Rafael, municipalité colombienne située dans le département d'Antioquia.

Costa Rica 
 San Rafael, localité costaricienne située dans la province d'Alajuela ;
 San Rafael, localité costaricienne située dans la province de Cartago ;
 San Rafael, localité costaricienne située dans la province d'Heredia ;
 San Rafael, localité costaricienne située dans la province de San José.
 San Rafael, canton dans la province d'Heredia.

Espagne 
 San Rafael del Río, localité espagnole située dans la province de Castellón.
 San Rafael, localité espagnole située à Ibiza.

États-Unis 
 San Rafael, localité américaine située en Californie ;
 San Rafael, localité américaine située à Pasadena ;
 San Rafael, localité américaine située au Nouveau-Mexique.

Guatemala 
 San Rafael Las Flores, localité guatémaltèque située dans le département de Santa Rosa ;
 San Rafael La Independencia, localité guatémaltèque située dans le département de Huehuetenango ;
 San Rafael Petzal, localité guatémaltèque située dans le département de Huehuetenango ;
 San Rafael Pie de La Cuesta, localité guatémaltèque située dans le département de San Marcos.

Honduras 
 San Rafael, localité hondurienne située dans le département de Lempira.

Mexique 
 San Rafael, localité mexicaine située dans le Coahuila ;
 San Rafael, localité mexicaine située dans le Sonora ;
 San Rafael, localité mexicaine située dans le Sinaloa ;
 San Rafael de las Tortillas, localité mexicaine située dans le Tamaulipas ;
 San Rafael, localité mexicaine située dans le Zacatecas ;
 San Rafael, localité mexicaine située dans le Veracruz-Llave.

Nicaragua 
 San Rafael del Norte, localité nicaraguayenne située dans le département de Jinotega ;
 San Rafael del Sur, localité nicaraguayenne située dans le département de Managua.

Philippines 
 San Rafael, localité philippine située dans le province de Bulacain ;
 San Rafael, localité philippine située dans la province d'Iloílo.

Salvador 
 San Rafael, localité salvadorienne située dans le département de Chalatenango ;
 San Rafael Cedros, localité salvadorienne située dans le département de Cuscatlán ;
 San Rafael Obrajuelo, localité salvadorienne située dans le département de La Paz ;
 San Rafael, localité salvadorienne située dans le département de San Miguel.

Uruguay 
 San Rafael – El Placer dans le département de Maldonado.

Venezuela

Localités 
 San Rafael, capitale de la paroisse civile de San Rafael de la municipalité vénézuélienne de Tucupita, dans l'État de Delta Amacuro ;
 San Rafael, capitale de la paroisse civile de San Rafael de la municipalité vénézuélienne de Rangel, dans l'État de Mérida ;
 San Rafael, capitale de la paroisse civile de Rafael Rangel de la municipalité vénézuélienne de Boconó, dans l'État de Trujillo ;
 San Rafael de Alcázar, capitale de la paroisse civile de San Rafael de Alcázar de la municipalité vénézuélienne d'Obispo Ramos de Lora, dans l'État de Mérida ;
 San Rafael de Atamaica, capitale de la paroisse civile de San Rafael de Atamaica de la municipalité vénézuélienne de San Fernando dans l'État d'Apure.
 San Rafael de El Moján, localité vénézuélienne située dans l'État de Zulia ;
 San Rafael de Laya, capitale de la paroisse civile de San Rafael de Laya, de la municipalité vénézuélienne de José Félix Ribas dans l'État de Guárico ;
 San Rafael de Onoto, ville et chef-lieu de la municipalité vénézuélienne de San Rafael de Onoto, dans l'État de Portuguesa ;
 San Rafael de Orituco, capitale de la paroisse civile de San Rafael de Orituco de la municipalité vénézuélienne de José Tadeo Monagas dans l'État de Guárico ;
 San Rafael de Palo Alzado, capitale de la paroisse civile de San Rafael de Palo Alzado de la municipalité vénézuélienne de Sucre, dans l'État de Portuguesa ;
 San Rafael del Piñal, ville et chef-lieu de la municipalité vénézuélienne de Fernández Feo, dans l'État de Táchira.

Subdivisions 
 San Rafael peut désigner plusieurs municipalités du pays : 
 San Rafael de Onoto, dans l'État de Portuguesa ;
 San Rafael del Piñal, dans l'État de Táchira ;
 San Rafael de Carvajal, dans l'État de Trujillo.

 San Rafael peut désigner plusieurs paroisses civiles du pays : 
 San Rafael, l'une des cinq divisions territoriales dont l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité vénézuélienne de Rangel, dans l'État de Mérida ;
 San Rafael, une des huit paroisses civiles de la municipalité vénézuélienne de Tucupita, dans l'État de Delta Amacuro ;
 San Rafael, une des sept paroisses civiles de la municipalité vénézuélienne de Mara, dans l'État de Zulia ;
 San Rafael de Alcázar, une des trois paroisses civiles de la municipalité vénézuélienne d'Obispo Ramos de Lora, dans l'État de Mérida ;
 San Rafael de Atamaica, une des quatre paroisses civiles de la municipalité vénézuélienne de San Fernando, dans l'État d'Apure ;
 San Rafael de Laya, une des deux paroisses civiles de la municipalité vénézuélienne de José Félix Ribas, dans l'État de Guárico ;
 Capitale San Rafael de Onoto, une des trois divisions territoriales et statistiques de la municipalité vénézuélienne de San Rafael de Onoto, dans l'État de Portuguesa ;
 San Rafael de Orituco, une des sept paroisses civiles de la municipalité vénézuélienne de José Tadeo Monagas, dans l'État de Guárico ;
 San Rafael de Palo Alzado, une des six divisions territoriales et statistiques dont l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité vénézuélienne de Sucre, dans l'État de Portuguesa.

Autres 
 Cascade de San Rafael, ancienne chute d'eau en Équateur ;
 Mission San Rafael Arcángel, mission fondée en 1817 en Californie ;
 Montagne San Rafael, en Californie, États-Unis ;
 Parc national de la lagune de San Rafael où se situe la lagune San Rafael, au Chili ;
 Rivière San Rafael, dans l'Utah.

Voir aussi